Дми́трий Скворцо́в:
 Скворцов, Дмитрий Васильевич (1856—1910) — русский кораблестроитель, генерал-майор.
 Скворцов, Дмитрий Данилович (1918—1973) — Герой Советского Союза.
 Скворцов, Дмитрий Иванович (1861—1919) — русский писатель, магистр Московской духовной академии.
 Скворцов, Дмитрий Филиппович (1911—1980) — полный кавалер ордена Славы.